A 75. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1991. május 26-án rendeztek meg.

Források

http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1991ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek